Aurich steht für:

 Aurich, Kreisstadt in Ostfriesland, Niedersachsen
 Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Regierungsbezirk Aurich, ehemaliger Regierungsbezirk in Niedersachsen
 Aurich (Vaihingen an der Enz), ein Stadtteil von Vaihingen an der Enz, Baden-Württemberg
 Juan Aurich, peruanischer Fußballverein

Aurich ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Aurich (* 1946), deutscher FDJ-Funktionär
 Frithjof Aurich (1933–2013), deutscher Physiker
 Gunda Aurich (* 1965), deutsche Drehbuchautorin, Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Gustav Aurich (18??–19??), deutscher Schwimmer
 Hans Günter Aurich (* 1932), deutscher Chemiker und politischer Gefangener der Sowjetunion
 Harald Aurich (1932–2005), deutscher Biochemiker
 Horst Aurich (1913–1995), deutscher Radsportler und Schrittmacher 
 Karsten Aurich (* 1970), deutscher Filmproduzent
 Max Aurich (1893–1976), deutscher Grafiker, Maler und Offizier
 Oskar Aurich (1877–1968), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Otto Aurich (1900–1961), niederländischer Schauspieler und Theaterleiter
 Paul Aurich (1886–?), deutscher Schriftsteller
 Rolf Aurich (* 1960), deutscher Filmwissenschaftler
 Sophia Aurich (* 1992), deutsche Theaterregisseurin

Siehe auch:
 Aurig